Pipirigallo puede referirse a: 
 El nombre común de la planta Hedysarum coronarium.
 El nombre común de la planta Onobrychis argentea.
 El nombre común de la planta Onobrychis humilis.
 El nombre común de la planta Onobrychis viciifolia.
 El nombre común de la planta Papaver rhoeas.
 El nombre común de la planta Sedum album.